

Sigle 
 Safe, Sane and Consensual – sicuro, sano e consensuale, riferito alle pratiche BDSM
 Scuola superiore di Catania – scuola superiore universitaria italiana
 Sistema di supporto alla condotta (dei treni)
 SkyscraperCity – Sito web basato su forum riguardante la costruzione di edifici
 Società sportiva calcio
 Stazione sperimentale per i combustibili
 Stennis Space Center – centro di test per i motori dei razzi della NASA
 Super star cluster – superammasso stellare
 Superconducting Super Collider – progetto di collisionatore adronico basato su un anello di accumulazione di tipo sincrotrone
 Shelby Super Cars – casa automobilistica
 Singapore Standards Council

Religione 
 S.S.C. – Società dei Sacerdoti di San Giuseppe Benedetto Cottolengo
 S.S.C. – Suore Serve del Santissimo e della Carità
 S.S.C. – Suore di San Casimiro
 S.S.C. – Suore Missionarie di San Colombano